Legenda:

Bibliografia 
 

Klasyfikacja medalowa letnich igrzysk olimpijskich
Letnie Igrzyska Olimpijskie 1904